Michel Renaud peut faire référence à :
 Michel Renaud (1812-1885), homme politique, député des Basses-Pyrénées et sénateur ;
 Michel Renaud (1945-2015), journaliste, homme de communication et grand voyageur français, assassiné lors de l'attentat contre le siège de Charlie Hebdo.